Olie har flere betydninger:

 Råolie
 Olie
 Vegetabilsk olie – vegetabilsk olie kan findes både som madolie og som uspiselig olie.
 Amerikansk olie
 Madolie
 Rapsolie
 Solsikkeolie
 Olivenolie
 Linolie
 Sojaolie
 Smøreolie
 Bakgears olie – fupolie.
 Æterisk olie
 Hydraulikolie
 Kinesisk træolie

Se også 
 Abiotisk olie
 Ukonventionel olie
 Færøsk olieudvinding
 Olieboreplatform